Joan Rovira (actor), actor de cinema amb tres pel·lícules entre 1913 i 1917 (la darrera, El sinó manda, de Fructuós Gelabert)
 Joan Rovira i Font (Barcelona, 1824 - Nova Orleans, 1849), metge a Calaf, va anar als Estats Units amb Étienne Cabet per a fundar-hi Icària
 Joan Rovira i Agelet, president de la Diputació de Lleida (1917-1919) i candidat a president de la Mancomunitat de Catalunya el 1917 enfrontant-se a Josep Puig i Cadafalch.
 Joan Rovira i Bruguera (Fogars de Montclús, 1881 – 1953), alcalde de Fogars de Montclús en tres ocasions entre els anys 1916 i 1931
 Joan Rovira i Cervera (Fogars de Montclús, 1928), alcalde de Fogars de Montclús entre els anys 1983 i 1987
 Joan Rovira i Costa (Barcelona, 1914 – Badalona, 1991) fou un historiador i cronista oficial de Sant Adrià de Besòs
 Juan Rovira y Formosa pintor espanyol del segle XIX amb obra en el Museu del Prado
 Joan Rovira i Pla (Granollers, 1900 – 1977), alcalde de Granollers durant tres mesos del 1937
 Joan Rovira i Roure (Barcelona, 1899 – 1931), polític català i paer en cap de Lleida, assassinat en la Guerra Civil
 Joan Rovira Tarazona (Lleida 1930 – Madrid 1990), advocat i polític català, Ministre de Sanitat i Seguretat Social entre 1979 i 1980
 Joan Rovira (cantant), cantautor nascut a Camarles (Baix Ebre).
 Joan Rovira (escultor), (Barcelona s.XIX - Guayaquil? s.XX) escultor amb nombrosa obra a Guayaquil, Equador

Referències